

Francia 
Fontenelle – Aisne
Fontenelle – Côte-d'Or
La Fontenelle (Ille-et-Vilaine)
La Fontenelle (Loir-et-Cher)
Fontenelle – Territorio di Belfort
Fontenelle-en-Brie
Fontenelle-Montby

Stati Uniti 
Fontenelle – Iowa
Fontenelle – Wyoming

Altro 
 Bernard le Bovier de Fontenelle – scrittore francese
 cratere Fontenelle – cratere lunare dedicato a Bernard le Bovier de Fontenelle
 10069 Fontenelle – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Abbazia di Fontenelle